Попово — деревня в Шиковской волости Островского района Псковской области. 

Расположена в 50 км к востоку от города Острова.

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 3 человека.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)